Boldklubben Velo har flere betydninger:

 Boldklubben Velo (1927–) – en dansk fodboldklub i Nakskov.
 Boldklubben Velo (1899-1919, Nakskov) (1899–1919) – en tidligere dansk fodboldklub i Nakskov, moderklub til Nakskov Boldklub.
 Boldklubben Velo (København) (1939–1941) – en tidligere dansk fodboldklub i København, moderklub til Boldklubben FIX.
 Boldklubben Velo Hellerup (1903–1927) - en tidligere dansk fodboldklub.
 Idrætsklubben Velo (1912–1946) – en tidligere dansk fodboldklub i Nørresundby, moderklub til Nørresundby Boldklub.
 Velo (Randers) – en tidligere dansk fodboldklub i Randers.